trufla – nieowłosiona końcówka nosa u psa
 trufla – rodzaj grzyba
 trufle – wyrób cukierniczy z czekolady i masła lub śmietany